Juan Garat ist der Name folgender Personen:

* Juan Garat (Tennisspieler) (* 1973), argentinischer Tennisspieler
 Juan Carlos Garat, uruguayischer Politiker
 Juan Pablo Garat (* 1983), argentinischer Fußballspieler